Bacanora, magas alkoholtartalmú, mexikói eredetű ital
Bacanora, időszakos folyó Mexikóban, Sonora államban
Bacanora, község Mexikóban, Sonora államban
Bacanora, település Mexikóban, Sonora államban, az azonos nevű község központja